Бе́кке () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Бекке, Карл Франц фон (1818—1870) — австрийский и австро-венгерский государственный деятель, дипломат.
 Бекке, Флориан (род. 1983) — немецкий бобслеист, чемпион мира и Европы.
 Бекке, Фридрих Иоганн Карл (1855—1931) — австрийский минералог и петрограф.

См. также 
 Беке